Хавье́р (Хави) Прие́то Арга́рате (; 29 августа 1983, Сан-Себастьян, Испания) — испанский футболист, полузащитник.

Провёл всю карьеру в испанском клубе «Реал Сосьедад», сыграв за него в итоге 532 матча во всех официальных турнирах, и с этим показателем он занимает пятое место в истории клуба. Являлся штатным пенальтистом команды.

Биография 
Хавьер Прието дебютировал в составе «синих беретов» 8 октября 2003 года в домашнем матче против «Осасуны», выигранном со счётом (1:0). 6 января 2013 сделал хет-трик в ворота мадридского «Реала», но всё равно команда проиграла со счётом (4:3). В ответной встрече, на «Аноэта», Прието вновь забивает, на сей раз дубль. В итоге, в сезоне 2012/13, Хаби помог своей команде занять четвертую строчку, которая позволяла команде играть в Лиге чемпионов.

Футболист является капитаном и воспитанником «Реал Сосьедад». Провел всю карьеру в родном клубе. Хавьер Прието завершил карьеру по окончании сезона 2017/18. На прощальный матч Хаби «Реал Сосьедад» вышел с лицом Хавьера Прието вместо эмблемы.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Futbolme profile

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»